Неме́цкая улица — бывшее название ряда улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР.

Литва 
 Немецкая улица — русскоязычное название улицы Вокечю в Вильнюсе.

Россия 
 Немецкая улица — до конца XIX века возможное название Красной улицы в Кронштадте.
 Немецкая улица — до 1922 года название Бауманской улицы в Москве.
 Немецкая улица — до 1917 года название Проспекта Столыпина в Саратове.

Украина 
 Немецкая улица — улица в Киеве.
 Немецкая улица — до 1899 года название Пушкинской улицы в Харькове.